Хейнкель He 72 () — немецкий учебно-тренировочный самолёт 1930-х годов.

История 
He 72 Kadett представлял собой биплан смешанной конструкции с обшивкой из полотна, открытыми кабинами и неубирающимся шасси.

Летом 1934 года состоялись переговоры с ВВС Швейцарии о согласовании лицензионного выпуска. Однако контракт не был подписан.

В 1936 году в Болгарию было поставлено шесть He 72b.

Немецкая экспедиция Шульца-Кампхенкеля на Амазонку 1936/37 годов использовала He 72 с поплавками. Этот He 72 D (Werknr.604, D-EFON) хорошо показал себя в условиях экспедиции.

В 1937 г. He 72 использовался для испытаний стартовых ускорителей, которые были оснащены приводом, разработанным Гельмутом Вальтером.

В Люфтваффе He 72 был одним из наиболее широко используемых самолётов начальной лётной подготовки; He 72 B-1 числился как минимум в двадцати пяти школах и учебных подразделениях, такими как A/B 6 в Данциге, Ausbildungsregiment 5 в Зеераппене, A/B 11 (Шёнвальд), A/B 24 (Ольмюц), A/B 32 (Пардубице), A/B 43 (Метц-Диденхофен), A/B 62 (Бад-Фёслау), A/B 72 (Детмольд) и т.д..

Во Второй мировой войне самолёт применялся также и как связной. По состоянию на май 1940 года в ВВС насчитывалось 629 He 72, в январе 1944 года —  417. 

В соответствии с приказом по люфтваффе от 7 октября 1942 года осенью 1942 года началось создание авиаэскадрилий (Storkampfstaffel) и авиагрупп (Storkampfgruppe) лёгких ночных бомбардировщиков, на вооружение которых передавали снятую с вооружения авиатехнику, в том числе He-72.

Серийный выпуск 
He 72 выпускался с марта 1934 года по сентябрь 1937. В декабре 1934 года производство было переведено с фирмы Heinkel на предприятия компании Fieseler.

Варианты и модификации 
 He 72a имел двигатель Argus As 8B (140 л. с.).
 He 72b основной серийный образец, двигатель BMW-Bramo Sh 14A (160 л. с.).
 He 72b-1
 He 72b-2 — облегчённая версия
 He 72b-3 Edelkadett — гражданская разработка для туризма и обучения. Построено 30.
 He 72bw Seekadett:  Прототип поплавкового гидроплана.
 He 72c — представлял собой модернизированную версию He 72b-3.
 He 72 d — под этим обозначением было выпущено 30 Не 72b-1 для ВВС Словакии.
He 172 - He 72b с капотом NACA. Единственный прототип (D-EEHU), 1934 год.

 Тактико-технические характеристики (He 72B) 

 Страны-эксплуатанты 
  нацистская Германия
  Люфтваффе
  NSFK
 Болгария
  Царские ВВС Болгарии — в 1936 году из Германии получены шесть Heinkel He.72B, с 1938 они использовались ВВС Болгарии под наименованием «Канарче''»
  Японская империя
  ВВС Императорского флота Японии приобрели 1 He 72.
 Словацкая республика (1939—1945)
  ВВС Словакии — использовали He 72d в качестве лёгкого ударного самолёта с небольшим количеством лёгких бомб
  Партизанские военно-воздушные силы Словакии
  Польская Народная Республика
  ВВС Польши (после войны)

  ВВС Чехословакии (после войны около 20 бывших словацких Не 72d под названием C-12 использовались до середины 1950-х годов).

См. также 
сопоставимые самолёты
 Bücker Bü 131 Jungmann
 Focke-Wulf Fw 44 Stieglitz
 de Havilland DH82 Tiger Moth
 Tachikawa Ki-17
 Morane-Saulnier MS.230
 Stampe & Vertongen SV-4
 По-2

Примечания

Источники 
 Volker Koos: Ernst Heinkel Flugzeugwerke 1933–1945. Heel, Königswinter 2003, ISBN 3-89880-217-5, S. 42/43.
 H.Beauvais/K.Kössler/M.Mayer/C.Regel: Die deutschen Flugerprobungsstellen bis 1945. Bernard & Graefe, Bonn 1998, ISBN 3-7637-6117-9.
 Wood, Tony; Gunston, Bill (1 November 1984). Hitler's Luftwaffe : a pictorial history and technical encyclopedia of Hitler's air power in World War II (2nd ed.). Chartwell Books. ISBN 978-0890097588.
 MURAWSKI, Marek. Letadla Luftwaffe Část 2. 1. vyd. Hostomice: Intermodel, 1997. ISBN 80-901976-3-9.
 GENF, S. A. Encyklopedie letadel. 1. vyd. Ivanka pri Dunaji: Slovo, 1998. ISBN 80-85711-35-4. S. 253.
 BALOUS, Miroslav. Heinkel He 72 Kadett. Letectví a kosmonautika. Březen 2004, roč. 80., čís. 3, s. 64 a 65.

Ссылки 
  Heinkel He 72 Kadett 
 Heinkel He-72 «Kadett» 

Бипланы
Самолёты Heinkel
Учебные самолёты